Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2007 (anglais : Hong Kong Sevens 2007) est la  étape la saison 2006-2007 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 30 mars au  au Hong Kong Stadium à Hong Kong.

La victoire finale revient à l'équipe des Samoa, battant en finale l'équipe des Fidji sur le score de 27 à 22.

Équipes participantes 
24 équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats :

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :  Mikaele Pesamino (10 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  William Ryder (80 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2007
2007 à Hong Kong
Hong Kong
Sport en mars 2007
Sport en Chine en 2007